Hrušovany può riferirsi a diversi toponimi:

Hrušovany, comune del distretto di Chomutov, nella regione di Ústí nad Labem
Hrušovany nad Jevišovkou, città del distretto di Znojmo, in Moravia Meridionale
Hrušovany u Brna, comune del distretto di Brno-venkov, in Moravia Meridionale

Hrušovany, comune del distretto di Topoľčany, nella regione di Nitra